Plusieurs gares ferroviaires sont situées sur le territoire de la commune de Palaiseau :
 Gare de Palaiseau ;
 Gare de Palaiseau - Villebon ;
 Gare de Lozère (sans contenir le nom de cette commune).

Une autre gare porte le nom de Palaiseau, tout en étant située dans la commune voisine de Massy :
 Gare de Massy - Palaiseau.

Palaiseau